Pojem struna se používá ve více významech:

 struna – součást hudebních nástrojů
 hřbetní struna – určující znak strunatců
 superstruna – varieta v teorii superstrun
 součást sportovních raket

příjmení osob
 Aljaž Struna – slovinský fotbalista, bratr Andraže
 Andraž Struna – slovinský fotbalista, bratr Aljaže
 Ladislav Struna – český herec
 Václav Struna – český politik

Externí odkazy